El Campionat del món d'escacs femení de 2001 significà un important canvi organitzatiu respecte del cicle anterior, ja que per primer cop consistí en un torneig eliminatori amb 64 participants, que va tenir lloc entre el 27 de novembre i el 16 de desembre de 2000 a Nova Delhi, Índia. Malgrat el canvi de format, el torneig el guanyà la campiona defensora del títol, la xinesa Xie Jun, qui va batre la seva compatriota Qin Kanying a la final per 2½ a 1½.

Participants 
La següent és la llista de participants, ordenades segons els seus Elo a la llista d'Elo de la FIDE d'octubre de 2000. Els seus títols estan també indicats quan són disponibles. A causa d'algunes renúncies de darrera hora, el nombre final de competidores fou de només 61.

, 2567, GM
, 2550, GM
, 2550, MI
, 2534, GMF
, 2507, MFF
, 2505, GM
, 2500, MI
, 2493, MI
, 2484, GMF
, 2483, GMF
, 2468, GMF
, 2467, GMF
, 2451, MI
, 2446, GMF
, 2444, MI
, 2440, GMF
, 2439, MI
 Alisa Marić , 2435, IM
, 2432, MI
 Nataša Bojković , 2429, GMF
, 2420, GMF
 Ketevan Arakhamia-Grant , 2414, MI
, 2413, MI
, 2402, MIF
, 2390, GM
 Maria Manakova , 2384, GMF
, 2378, GMF
, 2373, MI
, 2366, GMF
, 2359, GMF
, 2352, MI

, 2350, GMF
, 2347, GMF
, 2345, GMF
, 2337, GMF
, 2337, GMF
, 2324, GMF
, 2318, GMF
, 2307, MIF
, 2296, MIF
, 2285, GMF
, 2282, MIF
, 2281
, 2279, GMF
, 2260
, 2255, MIF
, 2243, MIF
, 2234, MIF
, 2226
, 2222
, 2136, MIF
, 2087
, 2065, MFF
, 2057, MIF
, 2054
, GMF
, GMF
, MIF
, MFF

Entre les jugadores destacades que no hi prengueren part hi hagué Judit Polgár (jugadora número u del món), Wang Pin (7a), Antoaneta Stéfanova (11a), Sofia Polgar (14a), i Harriet Hunt (18a).

Com a campiona del món femenina, Xie Jun fou convidada a participar en el campionat absolut, però va triar de defensar el seu títol femení.

Resultats

Matx final 
{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Matx final del campionat del món d'escacs femení de 2000
|-
! !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Total
|-
| align=left |  || 2484
| style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 1½
|-
| align=left |  || 2567
| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 2½
|}

Rondes i emparellaments previs

Referències 

2000
Competicions d'escacs a l'Índia
Competicions d'escacs del 2000